Maurice Hauriou (1856–1929), juriste et sociologue français.
 André Hauriou (1897–1973), fils du précédent, homme politique français.